Dans son sens courant, un piège est un dispositif destiné à attraper par surprise pour tuer, blesser, capturer ou seulement tromper.

Sciences et techniques

Géologie 
 Un piège est une structure géologique permettant l'accumulation des hydrocarbures.

Physique 
 Les pièges à ions de Paul et de Penning sont des dispositifs permettant de stocker des particules chargées.
 Un piège à miroirs magnétiques est un dispositif permettant d'initier des réactions de fusion nucléaire en se fondant sur le confinement magnétique.
 Un piège à son est un dispositif absorbeur de sons.

Typographie 
 Un piège à encre est une caractéristique de certaines polices de caractères conçues pour l'impression dans les petites tailles.

Culture et société

Armement 
 Un piège à balle est un dispositif interne permettant à une grenade à fusil d'être tirée avec une cartouche standard.
 Un colis piégé est un engin explosif envoyé par voie postale.

Arts plastiques 
 Le Piège est un tableau de Joan Miró, peint en 1924.

Cinéma et télévision 
 Piège est un film français réalisé par Jacques Baratier, sorti en 1970.
  est le titre de plusieurs films.
  est le titre de plusieurs téléfilms et séries télévisées.

Enseignement 
 Le « Piège » est un surnom donné à l'École de l'air française.

Jeux 
 Aux échecs et dans d'autres jeux de stratégie combinatoires abstraits, plusieurs manœuvres de jeu sont des pièges :
 le piège de l'arche de Noé ;
 le piège de l'éléphant ;
 le piège de Tarrasch.

Littérature 
 Piège est un roman de la journaliste et romancière française Germaine Beaumont.
  est le titre de plusieurs livres.
 Dans l'univers de fiction de Dune de Frank Herbert, un piège à vent est une installation de capture de l'humidité de l'air.

Sports et loisirs 

 La chasse et la pêche peuvent faire usage de pièges à animaux, notamment :
 le piège à souris ;
 le piège à poulpe ;
 le piège à phéromone ;
 le collet ;
 la trappe.
 Un piège est une technique utilisée dans les sports de combat.
 Piège est un nom utilisé familièrement pour désigner un sac-harnais contenant un parachute.

Patronyme 

 Jean-François Piège, un chef cuisinier français.

Toponyme 

 La Piège, une région du Lauragais, (canton de la Piège au Razès, communauté de communes de la Piège et du Lauragais, communauté de communes du Garnaguès et de la Piège).

Voir aussi